Douady peut faire référence à :

Patronymes 
 Adrien Douady (1935-2006), mathématicien français, fils de Daniel Douady.
 Daniel Douady (1904-1982), médecin français. 
 Luce Douady (2003-2020), grimpeuse française, arrière-petite fille de Daniel Douady.
 Raphaël Douady (né en 1959),  mathématicien français et économiste, fils d'Adrien Douady.
 Stéphane Douady (né en 1965), physicien français, petit-fils de Daniel Douady.

Autres 
 Le lapin de Douady, objet mathématique nommé en hommage à Adrien Douady.
 The , objet mathématique nommé d'après Adrien Douady et Clifford Earle.
 Le Centre médico-universitaire Daniel-Douady, nouveau nom du Sanatorium des étudiants de France.